Cañizar del Olivar kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Cañizar del Olivar (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Teruel, 
 Cañizar del Olivar (kommun), Aragonien, Provincia de Teruel, 

Robotskapade Spanienförgreningar